Мананара — малагасийский топоним. Может означать:
  — коммуна в районе Аналанджируфу на Мадагаскаре.
  — аэропорт на Мадагаскаре.
  — округ на Мадагаскаре.
 Мананара (река) — река на Мадагаскаре.
  — река в районе Аналанджируфу на Мадагаскаре.
  — река на Мадагаскаре, приток реки Бецибука.
 Мананара (национальный парк) — национальный парк на Мадагаскаре.
  — род насекомых в подсемействе Catantopinae в семействе Настоящие саранчовые.